Par Selo Gornje, naselje u općini Tuzla
Par Selo Donje, naselje u općini Živinice, s naseljem Maline spojeno u naselje Spreča